Риба́к:

 Рибак — людина, яка ловить рибу, займається рибальством; риболов.

Персоналії 
 Рибак Анатолій Якович (1946) — радянський футболіст. Майстер спорту СРСР.
 Рибак Василь Оксентійович (*1950) — український лісівник, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 Рибак Володимир Васильович (1946) — український політик, голова Верховної Ради України (2012—2014), член і перший заступник Голови (з 23 квітня 2010) Партії регіонів.
 Рибак Володимир Іванович (1971—2014) — український політик. Депутат Горлівської міської ради, закатований невідомими бойовиками. Герой України.
 Рибак Григорій Касянович (1896—1931) — радянський партійний і державний діяч, директор Київської державної академічної опери.
 Дар'я Рибак (. 1989) — українська актриса театру і кіно.
 Рибак Іван Васильович (1951) — український історик, краєзнавець. Кандидат історичних наук. Професор Кам'янець-Подільського університету. Член-кореспондент Української академії історичних наук.
 Рибак Іван Петрович (1978) — український політик, Народний депутат України 8-го скликання.
 Рибак Ігор Михайлович (1934—2005) — важкоатлет.
 Рибак Іссахар-Бер (1897—1935) — український художник єврейського походження, живописець, графік та декоратор.
 Рибак Єлизавета Амбарцумівна (1922) — український режисер по монтажу.
 Рибак Микола (1890—1973) — політичний і економічний діяч.
 Рибак Михайло Володимирович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рибак Михайло Лейбович (*1936) — радянський футболіст, півзахисник, та радянський, пізніше американський футбольний тренер.
 Рибак Натан Самійлович (1913—1978) — письменник.
 Рибак Норберт Миколайович (1897—1975) — український галицький громадський діяч (також в еміграції), диригент, вояк УГА, Дієвої Армії УНР.
 Рибак Олександр Іванович — підполковник МВС України, учасник російсько-української війни.
 Рибак Олександр Ігорович (1986) — переможець Євробачення 2009.
 Рибак Олексій Миколайович (1956) — український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України.
 Рибак Павло Олександрович (1983) — білоруський гравець у ногом'яч, захисник футбольної команди «Шахтар» з міста Солігорськ.
 Рибак Степан Йосипович (*1948) — радянський і український футболіст. півзахисник.
 Рибак Тимофій Іванович (*1932) — український науковець, доктор технічних наук, заслужений працівник освіти України, академік АІНУ.
 Рибак Юрій Володимирович — український правоохоронець, керівник патрульної поліції Одеси. Син Героя України Володимира Рибака.

Примітки

Див. також 
 «Рибак» — український футбольний клуб з Одеси.
 Рибаков

Українські прізвища